

Пшибково — село в гміні Барвіце Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Пшибково — село в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Пшибково — частина міста Барвіце в Щецинецькому повіті Західнопоморського воєводства
 Пшибково — частина села Дзешково в гміні Пшибернув Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства